Hintergrundstrahlung steht für:
 eine das ganze Universum erfüllende isotrope Strahlung im Mikrowellenbereich, siehe Hintergrundstrahlung
 eine isotrope extragalaktische Strahlung im fernen Infrarot, siehe Infrarothintergrund
 extragalaktische Strahlung vom Infrarot bis Ultraviolett, siehe Extragalaktisches Hintergrundlicht 
 eine isotrope Strahlung im Röntgenbereich, siehe Röntgenhintergrund
 der Teil der Hintergrundstrahlung, der aus Neutrinos besteht, siehe Kosmischer Neutrinohintergrund
 der Teil eines radiologischen Messergebnisses, der nicht auf das zu messende Objekt zurückgeht, siehe Nulleffekt